Le mercredi  est le 324 jour de l'année 1867.

Naissances 
 Elisabeth Siewert (morte le ), écrivaine allemande
 Henri Guinier (mort le ), peintre français
 Patrick Joseph Hayes (mort le ), prélat catholique
 Théophile Moreux (mort le ), astronome français

Décès 
 Peter Clodt von Jürgensburg (né le ), sculpteur russe

Voir aussi 
 20 novembre et novembre 1867